KSAV Sint-Dimpna Geel is een Belgische voetbalclub uit Geel. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 5924 en heeft wit en zwart als kleuren. De club speelt al haar volledige bestaan in de provinciale reeksen.

Geschiedenis 
De club werd in 1954 opgericht onder de naam SAV Sinte Dymphna. Een tijd later sloot men zich aan bij de Belgische Voetbalbond, waar men in 1957 van start ging bij de reserven en een jaar later in Derde Provinciale.

De club speelde de volgende decennia afwisselend periodes in Tweede, Derde en Vierde Provinciale.

Sinds het seizoen 2019-2020 treedt de A-ploeg aan in Eerste Provinciale, wat een unicum is voor de club.

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

Geel
Sportvereniging in Geel